Jalu: folyó Kína és a Észak-Korea határán.
Jalu: folyó Kína északkeleti részén.